Шахтёрская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Шахтёрская улица — улица в Иркутске.
Шахтёрская улица — улица в посёлке Дальний Советского района Казани.

Украина 
 Шахтёрская улица — улица в Днепре.
 Шахтёрская улица — улица в Луганске.
 Шахтёрская улица — улица в Сумах.

Казахстан 
 Шахтёрская улица — улица в Алма-Ате.